Deroceras är ett släkte av snäckor som beskrevs av Rafinesque 1820. Enligt Catalogue of Life ingår Deroceras i familjen kölsniglar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fältsniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kölsniglar
Deroceras